Potyjówka (ukr. Потіївка) – wieś na Ukrainie w rejonie radomyskim obwodu żytomierskiego.

Siedziba dawnej  w powiecie radomyskim a od roku 1919 w czarnobylskim na Ukrainie.

Linki zewnętrzne 
 Potyjówka na stronie Rady Najwyższej Ukrainy
 Nieoficjalna strona wsi
 http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/503
 http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/879

Wsie w obwodzie żytomierskim
Rejon radomyski